Slovo Martin má několik významů:

obecné významy
 Martin – běžné rodné respektive mužské křestní jméno – jeho ženská obdoba je Martina
 Svatý Martin – (rozcestník)
 Martin (příjmení) – příjmení osob

lidská sídla
 Martin (město) – slovenské město
 Martin (Haiti) – haitská vesnice
 Martin nad Žitavou – slovenská obec v okrese Zlaté Moravce v Nitranském kraji

jiný význam
 Martin B-26 Marauder – americký bombardovací letoun užívaný za druhé světové války
 Aston Martin Lagonda Limited – britská automobilka se sídlem v Gaydon, Warwickshire v Anglii
 Rue Saint-Martin – pařížská ulice (ulice svatého Martina)
 Martin (rybník) – rybník na území obce Kostelec u Heřmanova Městce

Související články 
 Martínek
 Martina
 Martinec

Externí odkazy